Николай Иванович Дементьев (1907 — 28 октября 1935) — русский советский поэт.

Биография 

Николай Дементьев родился в семье интеллигентов. В 1920-х годах учился в Литературно-художественном институте имени В. Я. Брюсова, закончил литературное отделение МГУ. Женился на своей однокурснице Надежде Адольф. Состоял в литературной группе «Перевал». Публиковался в «Красной нови», «Комсомольской правде», «Молодой гвардии», «Новом мире», «Октябре». Было выпущено 4 сборника стихотворений. Известно также стихотворение его друга Эдуарда Багрицкого «Разговор с комсомольцем Н. Дементьевым» (1927).

Окончил курсы при Центральном институте труда, работал слесарем на строительстве Бобриковского химкомбината, занимался журналистикой и писал научно-популярные книги.

Был задержан при попытке покончить с собой в гостинице для иностранцев (позже рассказал жене, что ему почудилось, что город захватили фашисты, и он не хотел отдаться им живым), помещён в психиатрическую больницу имени Кащенко. Затем был выписан из больницы, но его психическое состояние ухудшилось.

28 октября 1935 года покончил жизнь самоубийством, бросившись с балкона 6-го этажа. Похоронен на Новодевичьем кладбище. На его смерть Борис Пастернак написал стихотворение «Безвременно умершему».

Библиография

Сборники 
 Шоссе энтузиастов, 1930.
 Овладение техникой, 1933.
 Рассказы в стихах, 1934.
 Избранные стихотворения, 1936.
 Стихотворения. — : ГИХЛ, 1959.

Поэмы 
 Город

Детская литература 
 Роальд Амундсен, 1931.
 Самолёт. — : ОГИЗ; Молодая гвардия, 1931. — 16 с. — Рис. Л. Жолткевич.

В телевизионном сериале «Дело следователя Никитина» (2012) расследование причин смерти Николая Дементьева составляет одну из главных сюжетных линий.

Примечания

Ссылки 
 Николай Иванович Дементьев (краткая биография, hrono.info)
 Дементьев Н.И. Избранные стихотворения (az.lib.ru)
 Могила Н. И. Дементьева на Новодевичьем кладбище
 Парамонов Б. Комментарий к самоубийству
 Багрицкий Э. Разговор с комсомольцем Н. Дементьевым (1927). Дементьев Н. Ответ Эдуарду (1928).

Поэты СССР
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Самоубийцы, бросившиеся с высоты